Fairfield steht für:
 Fairfield (Lake District), ein Berg in Cumbria, England
 Fairfield Shipbuilders, eine Schiffswerft in Glasgow
 Fairfield (Band), deutsche Rockband
 Fairfield (Schriftart), eine Schriftart

Fairfield ist der Familienname folgender Personen:
 Charles W. Fairfield (1882–1955), US-amerikanischer Politiker
 Edmund Burke Fairfield (1821–1904), US-amerikanischer Politiker
 John Fairfield (1797–1847), US-amerikanischer Politiker
 Louis W. Fairfield (1858–1930), US-amerikanischer Politiker
 Pat Fairfield (1907–1937), englisch-südafrikanischer Automobilrennfahrer

Fairfield ist der Name folgender Ortschaften:

in den Vereinigten Staaten:
 Fairfield (Alabama)
 Fairfield (Connecticut)
 Fairfield (Idaho)
 Fairfield (Illinois)
 Fairfield (Iowa)
 Fairfield (Kalifornien)
 Fairfield (Kentucky)
 Fairfield (Maine)
 Fairfield (Mississippi)
 Fairfield (Montana)
 Fairfield (Nebraska)
 Fairfield (New Jersey) 
 Fairfield (New York)
 Fairfield (Cumberland County, North Carolina)
 Fairfield (Essex County, North Carolina)
 Fairfield (North Dakota)
 Fairfield (Ohio)
 Fairfield (Oklahoma)
 Fairfield (Pennsylvania)
 Fairfield (Tennessee), im Bedford County
 Fairfield (Blount County, Tennessee)
 Fairfield (Texas)
 Fairfield (Utah)
 Fairfield (Vermont)
 Fairfield (Virginia)
 Fairfield (Washington)
 Fairfield (Wisconsin), im Rock und im Walworth County
 Fairfield (Town), Town(ship) im Sauk County, Wisconsin
 diverse Fairfield Townships

in Australien:
 Fairfield (New South Wales)
 Fairfield (Queensland)
 Fairfield (Victoria)
 Stadtteile von Sydney: Fairfield (Sydney)
 Stadtteil von Brisbane: Fairfield (Brisbane)
 Stadtteil von Melbourne: Fairfield (Melbourne)
 Fairfield City, zur Stadt Sydney gehörender Verwaltungsbezirk in New South Wales

in England:
 einer Stadt in der Grafschaft Durham: Fairfield (Durham)
 einer Stadt in der Grafschaft Kent: Fairfield (Kent)
 eines Stadtteile der Stadt Liverpool: Fairfield (Liverpool)
 eines Orts in Tameside, Greater Manchester: Fairfield (Tameside)

in Neuseeland:
 Fairfield (Dunedin), Stadtteil von Dunedin, Otago
 Fairfield (Waikato)
 Fairfield (Wellington)

in Kanada:
 Fairfield (British Columbia)

in Grenada:
 Fairfield (Grenada)

Siehe auch:
 Fairfield County (Begriffsklärung)
 Fairfield Horseshoe